Bazan ou Bazán est un nom porté notamment par :

Patronyme 

  (1506–1558), amiral espagnol ;
 Álvaro de Bazán (1526-1588), militaire espagnol, fils du précédent ;
 Álvaro de Bazán y Benavides (1571-1646), militaire espagnol, fils du précédent ;
 Emilia Pardo Bazán (1851-1921), écrivaine espagnole ;
 Daniel Ruiz-Bazán Justa dit Dani (n. 1951), footballeur espagnol ;
 Alessandro Bazan (n. 1966), peintre italien ;
 César Bazán (n. 1973), boxeur mexicain ;
 Francisco Bazán (n. 1980), footballeur et acteur péruvien ;
 Géraldine Bazán (n. 1983), actrice mexicaine ;
 Kristina Bazan (n. 1993), blogueuse suisse d'origine biélorusse.

Fiction 
 Don César de Bazan, personnage de Ruy Blas (1838), drame de Victor Hugo, et de plusieurs œuvres théâtrales et cinématographiques qui s'en inspirent plus ou moins librement :

Navires 
 Classe Álvaro de Bazán, classe de frégates espagnoles lancée à partir de 2017

Autres 
 Société espagnole de construction navale (en espagnol : Empresa Nacional Bazán), entreprise espagnole de construction navale fusionnée en 2000 avec IZAR puis en 2005 avec Navantia
  ou BAZAN, entreprise pétrochimique israélienne